

Mitologia
 Diva — sinônimo de deusa ou divindade feminina

Livros 
Diva (livro) — romance de José de Alencar
Divas no Divã — romance de Chris Linnares

Música 
Diva (banda) — banda portuguesa
Diva (álbum) — da cantora escocesa Annie Lennox
Divas 2008 — coletânea musical lançada em 2008
Diva - The Hits — álbum de compilação lançado em 1998 da cantora israelense Dana International
"Diva" (canção de After School) — canção do girl group sul-coreano After School
"Diva" (canção de Beyoncé) — canção da cantora norte-americana Beyoncé Knowles
"Diva" (canção de Dana International) — canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção de 1998

Desambiguações de música